Jan Coenen (voetballer), een Nederlands voetballer
 Jan Kounen, Nederlands acteur, filmregisseur en filmproducent